Ein Semaphor (sächlich oder männlich, in Österreich nur männlich, von griechisch σῆμα sēma „Zeichen“ und φέρειν pherein „tragen“) ist allgemein ein Signalmast oder ein Winksignal.

Weitere Bedeutungen:
 optischer Telegraf, ein optisches Signal zur Nachrichtenübermittlung (zum Beispiel Windsemaphor)
 ein einzelnes Zeichen des internationalen Winkeralphabets
 Formsignal, ein mechanisches Eisenbahnsignal
 Semaphor (Informatik), eine Datenstruktur zur Synchronisation von Prozessen
 Semaphore (Plattenlabel), ein in den 1990er-Jahren aktives niederländisches Plattenlabel
 Semaphor (Zeitschrift), eine Schweizer Zeitschrift zum Thema Eisenbahn

Siehe auch:
 Semafor, ein Theater in Prag
 Se-ma-for, ein Trickfilmstudio in Łódź